Battaglia delle Termopili – combattuta nel 480 a.C. durante la seconda guerra persiana
 Battaglia delle Termopili – combattuta nel 279 a.C. durante l'invasione celtica della Grecia
 Battaglia delle Termopili – combattuta nel 191 a.C. durante la guerra contro Antioco III e lega etolica condotta dalla Repubblica romana
 Battaglia delle Termopili – combattuta nel 1821 durante la guerra d'indipendenza greca
 Battaglia delle Termopili – combattuta nel 1941 durante la seconda guerra mondiale